Aloysio Fagerlande (Rio de Janeiro, ) é um fagotista brasileiro.

Fagotistas do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)